Alfred Higgins Burne (1886–1959), soldat et un historien militaire britannique ;
 Edward Burne-Jones (1833-1898), peintre britannique préraphaélite ;
 Nancy Burne (1912–1954), actrice britannique ;
 Philip Burne-Jones (1861 – 1926), peintre britannique ;
 Burne ou Burni, le nom que les Portugais donnaient au  à l’île le nom de Bornéo d'après le sultanat de Brunei ;

Nom commun 
 Burne, synonyme français de testicule.
Patronyme anglais